USS Cleveland je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Cleveland (C-19) 
 USS Cleveland (CL-55) 
 USS Cleveland (LPD-7)

Cleveland